Łysica ist der Name zweier Berge in Polen:

 Łysica (Kielcer Bergland) (), höchster Gipfel des Kielcer Berglands
 Łysica (Góry Wałbrzyskie) (), Berg im Waldenburger Bergland

sowie von 1945 bis 1958 der Name der Stadt Krynica Morska.